CSCA steht für:
 Congregatio Santae Catharinae, der katholische Frauenorden der Katharinenschwestern
 Zentraler Sportklub der Armee (rumänische Bezeichnung)

CSCA